Синдо — многозначный термин:
 Синдо — уезд на северо-западе КНДР.
  — японская фамилия. Известные носители:
 Синдо, Канэто (1912—2012) — японский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Синдо, Наоми (род. 1972) — японская сэйю.